Dahalokely — род хищных динозавров клады теропод, живших во времена позднемеловой эпохи на территории современного Мадагаскара.

Открытие 

В 2007 году, во время экспедиции Эндрю Фарка на север Мадагаскара, Джозеф Сертич обнаружил возле города Анциранана ископаемые останки неизвестного науке теропода. В 2010 году окаменелости были полностью раскопаны и перевезены в США для дальнейшего изучения в Университете в Стоуни-Брук. После того, как были изготовлены слепки и размещены в  под шифром RAM 16010, оригинальные окаменелости были возвращены в Мадагаскар и добавлены к коллекции Университета Антананариву.

Типовой вид Dahalokely tokana был назван Фарком и Сертичем в 2013 году. Родовое наименование переводится с малагасийского языка как «маленький вор», с отсылкой на небольшой размер динозавра (расчётная длина 3,5 метра, меньше, чем у прочих абелизавров). Видовой эпитет означает «одинокий» и указывает на изоляцию острова Мадагаскар. Во времена туронской эпохи Индия и Мадагаскар являлись частью одного и того же континента, который был отделен от остальной части Гондваны. Dahalokely является единственным динозавром Мадагаскара, известным с тех времён, когда остров был отделён от Гондваны, но объединён с Индией, формируя Индо-Мадагаскар.

Голотип UA 9855 был обнаружен в местности, которая носит неофициальное название «формация Амболафоци» — туронские залежи бассейна Диего на севере Мадагаскара, возрастом около 93 миллионов лет. Он состоит из частичного скелета без черепа, принадлежащего неполовозрелой особи, с остатками позвонков и рёбер. К ним относятся: пятый позвонок шеи, первый, второй, шестой, седьмой, восьмой и девятый спинные позвонки, левое спинное ребро, верхние части двух правых рёбер, нижние концы двух рёбер и некоторые прочие фрагменты рёбер. Определение положения этих элементов является предварительным. Они не были сочленены при находке, но предполагается, что они принадлежали одной и той же особи, поскольку были найдены не более чем в метре друг от друга.

Описание 

Оценка размера Dahalokely в 3,5 метра была сделана из предположения, что животное было сложено как абелизаврид. Если оно имело более удлинённое телосложение ноазаврида, то длина животного составляла 4,2—5,6 метра.

Авторы описания установили несколько уникальных производных особенностей, аутапоморфий. Шейный позвонок имеет тонкий слой, костный лист, между презигапофизом (передним соединительным отростком) и эпипофизом (задним соединительным отростком); край костного листа заметно выпуклый. Выпуклая часть длиннее, чем тело позвонка, и отделена от обоих отростков заметными выемками. Первый и второй грудные позвонки, презигапофиз и костная пластинка между ним и телом позвонка расположены на вертикальной линии; сочленение презигапофиза и передней поверхности тела позвонка располагаются в той же плоскости. Начиная со второго спинного позвонка, сочленения задних соединительных отростков сильно вогнутые. По крайней мере, с шестого спинного позвонка и дальше впадина ниже презигапофиза разделяется на два меньших углубления.

Классификация 
В 2013 году авторы описания отнесли Dahalokely к инфраотряду цератозавров. Филогенетическое положение Dahalokely в этой группе показалось им неопределённым. Его позвонки и рёбра имеют черты обеих основных групп цератозавров — ноазаврид и абелизаврид. Филогенетический анализ, опубликованный вместе с описанием, определил это животное в качестве базального ноазаврида, но этот результат не имел убедительных доказательств. Неполнота остатков и отсутствие материала, который перекрывается известными скелетными элементами других видов цератозавров, означают, что точную классификацию Dahalokely в пределах группы установить было трудно.

В 2018 году при описании нового абелизаврида из группы Brachirostra, Thanos, бразильские палеонтологи Рафаэль Делькорт и Фабиану Видой Иори составили кладограмму, в которой прояснили филогенетические отношения внутри семейства. Dahalokely был восстановлен состоящим в тесной политомии с другими представителями клады в пределах семейства абелизаврид. Ближе всех к этому динозавру оказался род Rahiolisaurus. Приведённая кладограмма отражает результаты этого анализа

Примечания 

Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Абелизавриды
Фоссилии, описанные в 2013 году